La Coromina (Biosca)una masia al terme municipal de Biosca (la Segarra)
 La Coromina (Cardona), entitat de població al municipi de Cardona
 La Coromina (Gurb), masia a Gurb (Osona) 
 La Coromina (Oristà), masia d'Oristà (Osona) 
 La Coromina (Sant Martí del Clot), xalet al disseminat de Sant Martí del Clot de (la Vall de Bianya, la Garrotxa) 
 La Coromina (Sant Martí de Llémena) al Gironès
 La Coromina (Tavertet), masia a Tavertet (Osona) 
 La Coromina (Torelló), monument al municipi de Torelló (Osona) 
 La Coromina (Vall del Bac), antic casal al terme municipal de la Vall de Bianya (Garrotxa)